Бур-Фиде́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Арденны. Входит в состав кантона Рокруа. Округ коммуны — Шарлевиль-Мезьер.

Код INSEE коммуны — 08078.

Коммуна расположена приблизительно в 200 км к северо-востоку от Парижа, в 105 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 19 км к северо-западу от Шарлевиль-Мезьера.

История 
Бур-Фидель был основан в XVI веке гугенотом Антуаном де Круа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 826 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 530 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 392 были экономически активными, 138 — неактивными (показатель активности — 74,0 %, в 1999 году было 64,5 %). Из 392 активных работали 316 человек (199 мужчин и 117 женщин), безработных было 76 (25 мужчин и 51 женщина). Среди 138 неактивных 30 человек были учениками или студентами, 33 — пенсионерами, 75 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны